«Берришо́нн де Шатору́» (), известный как «Шатору́» — французский футбольный клуб из одноимённого города, основанный в 1883 году. Наивысшее достижение клуба — выход в финал Кубка Франции в 2004 году (поражение от «Пари Сен-Жермен»). В период с 1998—2015 годов клуб постоянно принимал участие в Лиге 2, втором по силе дивизионе чемпионата Франции. После двух сезонов в третьем дивизионе, с сезона 2017/18 «Шатору» вновь выступает в Лиге 2.

Достижения 
 Чемпионат Франции
 1 сезон: 1997/98.

 Лига 2
 Победитель (2): 1996/97.

 Кубок Франции
 Финалист (3): 2003/04.

Известные тренеры 

  Анджей Шармах
  Виктор Звунка
  Жоэль Батс
  Жан-Пьер Папен
  Доминик Бижота

Ссылки 
 

Футбольные клубы Франции